Miejscowości w USA:
 West Seneca – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 West Seneca – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 West Seneca (ang. West Seneca Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie